Шергин — русская поморская фамилия.

Известные носители 
 Шергин, Александр Петрович (1898—19??) — советский военно-морской деятель, капитан 1-го ранга.
 Шергин, Борис Викторович (1893—1973) — русский поморский писатель, фольклорист, публицист и художник.
 Шергин, Валентин Иванович (1945—2013) — полковник КГБ СССР, сотрудник группы «Альфа».
 Шергин, Иван Алексеевич (1866—1930) — русский писатель и журналист, издатель журнала «Вестник Севера».
 Шергин, Михаил Алексеевич (в монашестве Мелетий; 1814—1893) — настоятель Соловецкого монастыря, историк, писатель, естествоиспытатель.
 Шергин, Фёдор Егорович (XIX в.) — русский купец, создал первую исследовательскую шахту в вечной мерзлоте в Якутске.